Stíhací závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2016 se konal v neděli 6. března jako v pořadí druhý ženský závod biatlonu v lyžařském středisku v Holmenkollenu. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 15:45 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastní celkem 59 nejlepších závodnic ze sprintu.

Obhájkyní titulu byla francouzská biatlonistka Marie Dorinová Habertová, která závod dokončila na třetím místě.

Mistryní světa se stala Němka Laura Dahlmeierová, která v závodě ani jednou nechybovala na střelnici a získala už druhou medaili z tohoto šampionátu. Stříbrnou medaili ukořistila italská závodnice Dorothea Wiererová, pro kterou to byla první individuální seniorská medaile z velkých akcí. Bronz získala obhájkyně Marie Dorinová Habertová, která si tak oproti sprintu pohoršila o dvě místa, avšak na mistrovství získala už třetí medaili.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2016